Män utan kvinnor kan syfta på

 Män utan kvinnor (novellsamling av Hemingway) – en novellsamling från 1927 av Ernest Hemingway
 Män utan kvinnor (novellsamling av Murakami) – novellsamling från 2014 av Haruki Murakami
 Män utan kvinnor (film) – en amerikansk film från 1930
 Män utan kvinnor (musikalbum) – ett musikalbum från 1997 av Ulf Lundell